USS Truxtun — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера, учасника Війни за незалежність США Томаса Тракстона

 USS Truxtun (1842) — бриг, збудований у 1842 році. Брав участь в американо-мексиканській війні. Спалений у 1846 році.
 USS Truxtun (DD-14) — ескадрений міноносець однойменного типу. На службі у складі ВМС США протягом 1902-1919 років, після чого проданий приватній компанії для комерційного використання. Зданий на злам у 1956 році. 
 USS Truxtun (DD-229) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1920 році. Затонув 18 лютого 1942 року.
 USS Truxtun (APD-98) — швидкісний транспорт типу «Крослі». На службі у складі ВМС США протягом 1945-1946 років. У 1962 році проданий Тайваню, де отримав назву «ROCS Fu Shan (PF-35)». На службі до 1996 року, після чого зданий на злам.
 USS Truxtun (CGN-35) — ракетний крейсер з ядерною силовою установкою. Збудований у 1967 році. На службі до 1995 року. У 1999 році відправлений на дезактивацію та утилізацію.
 USS Truxtun (DDG-103) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2008 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни